Stromica (299,5 m n.p.m.) – wzniesienie na Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim, położone w woj. dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Bogatynia
 Stromica (105,7 m n.p.m.) – wzniesienie na Wysoczyźnie Żarnowieckiej, położone w woj. pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Wicko

Zobacz też 
 Stromiec, Stromik, Strumica